Black, White and Blue (schilderij), een kunstwerk van Georgia O'Keeffe
Black, White and Blue (Ladyhawke), een single